Serra steht für:
 Serra (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Carroceria Serra, spanisches Karosseriebauunternehmen
 Serra International, römisch-katholische Laiengemeinschaft

Serra steht für folgende geographischen Objekte:

 Serra, Name für Gebirge, siehe Sierra (Geographie)

— in Italien:
 Serra (Quattordio), Ortsteil von Quattordio
 Serra del Salifizio, Grat auf Sizilien
 Serra d’Aiello, Gemeinde in der Provinz Cosenza
 Serra de’ Conti, Gemeinde in der Provinz Ancona
 Serra Pedace, Gemeinde in der Provinz Cosenza
 Serra Riccò, Gemeinde in der Provinz Genua
 Serra San Bruno, Gemeinde in der Provinz Vibo Valentia
 Serra San Quirico, Gemeinde in der Provinz Ancona
 Serra Sant’Abbondio, Gemeinde in der Provinz Pesaro und Urbino

— in Portugal:
 Serra (Tomar), Ort und Gemeinde im Concelho de Tomar
 Serra d’El-Rei
 Serra de Água
 Serra de Santo António
 Serra do Bouro

— in Frankreich:
 Serra-di-Ferro, Gemeinde auf Korsika, Département Corse-du-Sud
 Serra-di-Fiumorbo, Gemeinde auf Korsika, Département Haute-Corse
 Serra-di-Scopamène, Gemeinde auf Korsika, Département Corse-du-Sud

— in anderen Ländern:
 Serra (Espírito Santo), Stadt in Espírito Santo, Brasilien
 Serra (Valencia), Gemeinde in der Provinz Valencia, Spanien
 Serra (Stausee), Stausee im Kanton Wallis, Schweiz
 Titularbistum Serra

Siehe auch:
 La Serra (Begriffsklärung)
 Sera (Begriffsklärung)
 Serrat
 Sierra